Henrietta Klévská (31. října 1542 – 24. června 1601) byla francouzská dvořanka a šlechtična, dědička rodiny Kléves-Nevers. V roce 1564 se po smrti svého bezdětného bratra Jakuba stala suo jure 4. vévodkyní z Nevers a hraběnkou z Rethelu. Sňatkem s vévodou Ludvíkem Gonzagou byla vévodkyní z Rethelu a kněžnou z Mantovy.

Byla také známá jako Henrietta de La Marck. Její portrét namaloval proslulý renesanční umělec François Clouet. Je zobrazena v románu Královna Margot i ve stejnojmenném filmu z roku 1994.

Život 
Henrietta se narodila v La Chapelle-d'Angillon ve francouzském departmentu Cher jako nejstarší dcera a druhé dítě Františka I., vévody z Nevers a hraběte z Rethelu, a Markéty Bourbonské. Jejím kmotrem byl dauphin Jindřich.

Henrietta měla staršího bratra Františka, mladšího bratra Jakuba a mladší sestry Kateřinu a Marii.

Dědictví 
V roce 1564 se po smrti svého mladšího bezdětného bratra Jakuba stala suo jure 4. vévodkyní z Nevers a hraběnkou z Rethelu. Starší bratr František zemřel bez potomků již v roce 1562.

Henriettě zůstalo po bratrech mnoho dluhů, ale podařilo se jí finanční situaci vrátit do pořádku a stala se jedním z hlavních věřitelů v království.

Manželství a potomci 

4. března 1565 se v Moulins provdala za mantovského knížete Ludvíka Gonzagu. Ludvík se stal sňatkem vévodou z Nevers a Rethelu, zatímco Henrietta vévodkyní z Rethelu a kněžnou z Mantovy.

Henrietta měla s Ludvíkem několik dětí:

 Kateřina Gonzagová (21. ledna 1568 – 1. prosince 1629)
 Marie Henrietta Gonzagová (3. září 1571 – 3. srpna 1601)
 Fridrich Gonzaga (11. března 1573 – 22. dubna 1574)
 František Gonzaga (17. září 1576 – 13. června 1580)
 Karel I. Gonzaga (6. května 1580 – 22. září 1637), vévoda z Mantovy, Montferratu, Rethelu a Nevers, ⚭ 1599 Kateřina de Mayenne (1585–1618)

Život u dvora 
Henrietta byla dvorní dámou královny Kateřiny Medicejské a důvěrnou přítelkyní Markéty z Valois.

Říkalo se, že Henrietta byla milenkou Annibala Coconny, piemontského dobrodruha, který byl spolu s Josefem Bonifácem de La Môle za účast ve spiknutí proti Karlovi IX. v roce 1574 sťat. Spiklence podporoval vévoda z Alençonu. Tvrdilo se, že s navarrskou královnou Markétou uprostřed noci odstranily jejich veřejně vystavené hlavy, nabalzamovaly je a pohřbily ve vysvěcené půdě.

Henrietta zemřela 24. června 1601 v Hotel de Nevers v Paříži a byla pohřbena v neverské katedrále.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Francouzky 16. století
Narození 31. října
Narození v roce 1542
Narození v Centre-Val de Loire
Úmrtí 24. června
Úmrtí v roce 1601
Úmrtí v Paříži
Ženy